Tyler State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Tyler State Park (Pennsylvania)
 Tyler State Park (Texas)